Бламон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бламон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду